Сењ може бити:
 Сењ, Град у Личко-сењској жупанији, Хрватска
 Сењ (Бузет), насељено место у саставу Града Бузета, Истарска жупанија, Хрватска
 Сењ (Ен), насељено место у департману Ен, регион Рона-Алпи, Француска.